Scullin ist der Familienname von:
 James Scullin (1876–1953), australischer Politiker

Sonstiges:
 Scullin-Monolith, Felsformation im Mac-Robertson-Land, Antarktika